Jaume Riu i Ratera (Sallent,1963), músic i compositor
 Jaume Riu i Ristol (Sallent, 1899-1985), instrumentista de violí i flabiol.